Gilmer County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Gilmer County (Georgie) – okres státu Georgie
 Gilmer County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie